Indonesische roepia, de munteenheid van Indonesië
 Rupià, een gemeente in de Spaanse provincie Gerona in de regio Catalonië
 Rupia (muziekformatie), een Nederlandse muziekformatie bestaande uit oorspronkelijk Javaanse Surinamers